Летерье:

 Летерье, Луи (род. 1973) — французский кинорежиссёр.
 Летерье, Франсуа (1929—2020) — французский актёр и режиссёр.